Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1925 werd op 21 en 22 februari op de ijsbaan in het Bislett Stadion te Oslo gehouden.

Titelverdediger was Roald Larsen, die in het Pohjoissatama in Helsinki wereldkampioen was geworden. Clas Thunberg won zijn tweede titel.

Eindklassement

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1925
Langebaanschaatsen in 1925
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1925